HBR steht für:
 Britisch Honduras, heute Belize, früherer IOC-Code
 Harvard Business Review, eine Zeitschrift
 Holy Brother Cycling Team, chinesisches Radsportteam (UCI-Code)
 Human Behaviour Representation
 Flughafen Hobart Municipal (USA), nach dem IATA-Code
 High BitRate

HBr steht für:
 Bromwasserstoff, ein farbloses Gas

HBR